Världsmästerskap 1972 kan avse:

Formel 1-VM 1972
Roadracing-VM 1972
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1972
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1972
Världsmästerskapen i konståkning 1972
Världsmästerskapen i orientering 1972
Världsmästerskapen i skidflygning 1972